Појам  може да се односи на:
Лагарто (Салто де Агва),
Лагарто (Бразил),